Родонья ()  —  муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп. Занимает площадь 8,36 км². Население — 527 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 91 км.

Покровителем города считается святой Хуан Баутиста.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Rodanyà
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Informació sobre Rodonyà en www.altcamp.info
 Mapa de Rodonyà en Google Maps

Муниципалитеты Таррагоны